Мани́ша Коира́ла (, , род. 16 августа 1970, Катманду, Непал) — непальская и индийская киноактриса, продюсер, танцовщица в стилях бхаратанатьям и манипури. Работает в основном в Болливуде, а также снимается в фильмах Колливуда, Толливуда, в фильмах на языке малаялам и в непальских фильмах. Лауреат трёх премий Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков и премии Filmfare Awards South. Является послом доброй воли ЮНФПА и общественным деятелем. Награждена правительственной наградой Непала — орденом Правой руки Гуркки (2001).

Биография 
Маниша Коирала родилась 16 августа 1970 года в столице Непала Катманду в семье видных политических деятелей. Её родителями являются политик Пракаш Коирала и его жена Сушма. Её дед Бишвешвар Прасад Коирала был премьер-министром Непала с 1959 по 1960 годы. Два её двоюродных деда — премьер-министры Гириджа Прасад Коирала и Матрика Прасад Коирала. Её родственник Сушил Коирала в настоящее время является премьер-министром.

Образование получила в Варанаси в Vasant Kanya Mahavidhyalaya (VKM), а также в Нью-Дели в Army Public School, Dhaula Kuan (APS).

Первоначально хотела стать врачом, но потом стала актрисой в Болливуде. Её брат Сиддхарт Коирала тоже актёр (они снимались вместе в 2007 году в фильме «Художник Анвар»). В 2004 году Маниша Коирала получила диплом режиссёра в Нью-Йорке и, вернувшись в Индию, стала членом общества независимого документального кино.

В 2010 году Маниша Коирала вышла замуж за непальского бизнесмена, а в 2012 году развелась.

В ноябре 2012 года Манише Коирале был поставлен диагноз рак яичников. После операции, проведённой в США, актриса чувствует себя хорошо.

Карьера в кино 

Её дебют в кино в качестве актрисы состоялся в 1989 году в непальском фильме «Мы встретимся снова» («Pheri Bhetaula»). Через год дебютировала в Болливуде в коммерчески успешной драме  (Saudagar, 1991) режиссёра Субхаша Гхая.

Заметными работами стали её роли в фильмах индийского кинематографа 1990 — начала 2000-х годов:  (1994), который стал для неё прорывом в карьере,  (1995), «Мир музыки» (1996) режиссёра Санджая Лилы Бхансали,  (1996),  (1997), «Бомбей» (1995) и «Любовь с первого взгляда» (1998) (оба — режиссёра Мани Ратнама), «Мятежная душа» (1999),  (2001),  (2002) режиссёра Рама Гопала Вармы.

Актриса исполняла главные роли в шести высокобюджетных коммерчески успешных фильмах Колливуда: «Бомбей» (1995), Mudhalvan (1999), «Индиец» (1996),  (2001) и  (2005) (все три — вместе с Камалом Хасаном), Baba (2002) (вместе с Раджникантом).

Является лауреатом трёх премий Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков и одной премии Filmfare Awards South. Четыре раза была номинирована на премию Filmfare Award за лучшую женскую роль.

Хотя кассовые сборы фильмов с участием Маниши Коиралы очень различаются, критика отмечает, что у актрисы есть своя профессиональная ниша независимо от коммерческого успеха.

В 2004 году Маниша стала продюсером малобюджетного кинофильма-комедии «Давайте рассчитаемся» (Paisa Vasool), в котором в качестве актрис снимались сама Маниша и Сушмита Сен, а режиссёром был Шринивас Бхашияма.

В декабре 2009 года была членом жюри пятого международного кинофестиваля в Дубае.

В настоящее время продолжает сниматься в кино в качестве актрисы. В 2017 году вышел фильм Dear Maya, в котором она сыграла главную роль после болезни.

Также она является профессиональной танцовщицей индийских классических танцев в стилях бхаратанатьям и манипури.

Социальная работа 
В сентябре 1999 года Маниша была назначена послом доброй воли ЮНФПА. Активно участвует в социальной работе, — в частности, сотрудничает с организациями, работающими в защиту прав женщин, предотвращения насилия в отношении женщин, а также прекращения торговли непальскими девочками для занятий проституцией.

Фильмография

Награды и номинации 

Награды
  — Премия имени Смиты Патиль (за достижения в индийской киноиндустрии)
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков — «Бомбей» (Bombay)
  — Filmfare Awards South — «Бомбей»
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков — «Мир музыки»
  — Screen Weekly Awards за лучшую женскую роль — «Мир музыки»
  — Орден Правой руки Гуркки (за достижения в индийской киноиндустрии)
  — Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков — «Расплата за всё» (Company)
  — Премия ассоциации бенгальских киножурналистов за лучшую женскую роль в фильмах на хинди — «Побег из Талибана» (Escape from Taliban)
  — Премия журнала «India Today» (девушка года)

Номинации
 Filmfare Award за лучшую женскую роль:
  — «Сага о любви» (1942: A Love Story)
  — «Разные судьбы» (Akele Hum Akele Tum)
  — «Мир музыки»
  — «Любовь с первого взгляда»
 Другие:
  — Star Award — «Любовь с первого взгляда»
  — Filmfare Awards South — Mappillai

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards
Должностные лица ООН
Женщины Непала
Коирала